De Grand Prix-wegrace van Madrid 1998 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 14 juni 1998 op het Circuito Permanente del Jarama nabij Madrid, Spanje. Deze race werd eenmalig georganiseerd als vervanger van de Grand Prix-wegrace van Portugal.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Madrid